Var, var nebo VAR může označovat:

 var – skupenská přeměna kapaliny na plyn
 utajený var
 Var (departement) – francouzský departement
 Var (řeka) – řeka ve Francii
 VAR (fotbal) – zkratka video asistenta rozhodčího ve fotbale
 Var (časopis) - (pokrokový list pro veřejné otázky; založen Zdeňkem Nejedlým, vycházel v letech 1921 – 1930)
 Letiště Varna – IATA kód letiště
 rozptyl (statistika) – charakteristika variability náhodné veličiny
 Value at risk – ekonomický ukazatel sloužící pro řízení rizik
 magnetická deklinace – odchylka mezi zeměpisným a magnetickým severním pólem
 proměnná – zkratka z anglického slova "variable" – klíčové slovo v některých programovacích jazycích
 varieta (biologie) – botanická taxonomická kategorie
 Vár – bohyně severské mytologie
 voltampér reaktanční – fyzikální jednotka jalového elektrického výkonu
 value-added reseller – prodejce s přidanou hodnotou
 vara – stará španělská a portugalská jednotka délky, zhruba 84 cm
 /var – adresář podle Filesystem Hierarchy Standard
 Var (firma) – český výrobce vařičů a kempingové techniky
 kód pro jazyk Huarijio (jazyk skupiny Sonoran, jižních Uto-aztéckých jazyků)

 Vaření – úprava jídla

Externí odkazy 
 
 
 
 

Zkratky